Municipio de Rosebud puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rosebud (condado de Barnes, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Barnes.
 Municipio de Rosebud (condado de Mellette, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Mellette.
 Municipio de Rosebud (condado de Polk, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Polk.